Alan Smith kan referere til flere personer:

 Alan Smith (fodboldspiller, født 1962) (Fodboldspiller fra bl.a. Arsenal, født i 1962)
 Alan Smith (fodboldspiller, født 1980) (Fodboldspiller fra bl.a. Leeds, Manchester United og Newcastle, født i 1980)